Ро́дри (, ):
 Родри ап Идвал (ум. 754) — король Гвинеда (720—754), сын Идвала ап Кадваладра.
 Родри ап Ител (VIII век) — соправитель Гливисинга.
 Родри ап Мервин (ок. 820 878) — валлийский правитель из династии Гвинеда.
 Родри ап Хивайд (845—905) — король Диведа (904—905).
 Родри ап Хивел (ум. 953) — король Дехейбарта в 950—953 годах.
 Родри II ап Оуайн (1135—1195) — лорд Западного Гвинеда, сын Оуайна и Кристины верх Грону.
 Родри (род. 1996) — испанский футболист.